Logemann ist der Familienname folgender Personen:

 Diederich Logemann (1872–1959), deutscher Politiker (DNVP)
 Frank Logemann (* 1964), deutscher Schauspieler und Musicaldarsteller
 Fritz Logemann (1907–1993), deutscher Politiker (DP, FDP), MdB
 Heinz Logemann (1907–1992), deutscher Architekt
 Jan Logemann (* 1984), deutscher Zauberkünstler
 Johann Heinrich Adolf Logemann (1892–1969), niederländischer Jurist, Hochschullehrer und Politiker (PvdA)
 Karin Logemann (* 1961), deutsche Politikerin (SPD), MdL